Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Bank of the West Classic 2014 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla šestá nasazená Slovenka Dominika Cibulková, jíž v úvodním kole vyřadila španělská tenistka Garbiñe Muguruzaová.

Roli favoritky splnila americká světová jednička Serena Williamsová, která ve finále zdolala německou turnajovou trojku Angelique Kerberovou ve dvou setech 7–6 a 6–3 a dosáhla na třetí triumf na Bank of the West Classic. Na okruhu WTA Tour si tak sedmým vítězným finále v řadě připsala šedesátou první turnajovou trofej kariéry z dvouhry a čtvrtý titul v probíhající sezóně, když naposledy předtím triumfovala na květnovém Rome Masters 2014.

V utkání prvního kola zahrála Němka Sabine Lisická nejrychlejší podání v ženském tenisu, když jí proti Aně Ivanovićové bylo naměřeno 211 km/h, čímž překonala hodnotu 208 km/h Venus Williamsové z US Open 2007. Postupem do čtvrtfinále se bývalá světová jednička Ivanovićová vrátila do elitní světové desítky žebříčku WTA, na 10. místo, poprvé od prohry s Viktorií Azarenkovou na French Open 2009. V Top 10 v následné pondělní aktualizaci ze 4. srpna 2014 Srbka vystřídala právě Azarenkovou .

Dvouhra

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný do druhého kola.
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Angelique Kerberová (finále)
  Viktoria Azarenková (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)
  Andrea Petkovicová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014